Murygino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Murygino (Kirow), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirow
 Murygino (Smolensk, Potschinok), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Potschinok
 Murygino (Smolensk, Roslawl), Dorf in der Oblast Smolensk, Rajon Roslawl